Zangba kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Zangba (subprefektur), Basse-Kotto,

Kina 

 Zangba (socken), Sichuan, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar